Багдат Мухаметович Шаяхметов (17 ноября 1946, с. Камышинка, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР — 16 августа 2013, Усть-Каменогорск, Казахстан) — казахстанский хозяйственный деятель, президент ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», Герой Труда Казахстана (2009).

Биография 
В 1969 г. окончил Казахский политехнический институт по специальности «инженер-металлург». Кандидат технических наук. Прошел трудовой путь от рабочего 5 разряда, мастера, начальника цеха, заместителя директора, главного инженера — до директора комбината.

 1990—1993 гг. — директор Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината,
 1993—1995 гг. — президента государственной холдинговой компании «УКТМК-Холдинг» — директор открытого акционерного общества «УКТМК»,
 1995—1996 гг. — президент ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»,
 1996—1998 гг. — президент Национальной атомной компании «Казатомпром», одновременно — президент открытого акционерного общества «УКТМК».

С марта 1998 г. — президент ОАО «УКТМК». Создал новейшие технологические переделы по добыче, обогащению сырья, получению титановых шлаков, производство титановых слитков и сплавов. Инициировал строительство нового передела по производству титановых слябов. Реализовал многие социальные проекты.

С 2002 г. член Национального совета при Президенте Казахстана.

Награды и звания 
 Герой Труда Казахстана (2009)
 Орден Отан (2002)
 Орден Знак Почёта (1986)
 Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2002)
 Нагрудные знаки «Енбек данкы» 1, 2, 3 степеней 
 Нагрудный знак «За заслуги в развитии инженерного дела в Республике Казахстан» (2000)
 Нагрудный знак Заслуженный работник культуры Казахской ССР (1986)
 Почётный гражданин Усть-Каменогорска.

Примечания

Источники 
 http://www.inform.kz/rus/article/2583165

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Почётные граждане Усть-Каменогорска